Валлан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Валлан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр